Мария Франческа Россетти (;  — ) — английская писательница. Сестра художника Данте Габриэля Россетти, а также Уильяма Майкла Россетти и Кристины Джорджины Россетти, которая посвятила ей свою поэму «Базар гоблинов».

Биография 
Их отец, Габриэль Россетти, итальянский литературный критик, поэт-романтик и учёный, эмигрировал в Лондон в 1824 году, мать — Фрэнсис Полидори. Мария родилась в Лондоне в 1827 году.

Литературная и религиозная жизнь 
Автор «The Shadow of Dante: Being an essay towards studying himself, his world, and his pilgrimage» (опубликовано в 1871 году).

В возрасте 46 лет Мария присоединилась к Обществу Всех Святых (англиканский орден для женщин).

Личная жизнь 
Мария никогда не была замужем. Она была подругой Джона Рескина. Их романтические отношения начались когда ей было 28 лет и после того, как его брак был аннулирован.

Смерть 
Мария умерла от рака яичника в 1876 году.

См. также 
 Мария Франческа Россетти на фотографиях Льюиса Кэрролла

Дополнительные материалы для чтения 
 Элькин, Сузанроссетти, Мария Франческа (1827—1876), автор и англиканская монахиня

Примечания

Ссылки 

Литературные критики Великобритании